Георгий Анцухелидзе (; 18 августа 1984, Квемо-Алвани, Грузинская ССР, СССР — 9 или 10 августа 2008, Южная Осетия) — сержант вооруженных сил Грузии, участник российско-грузинской войны 2008 года. Погиб от пыток в плену. Национальный герой Грузии (посмертно).

Биография 
Георгий Анцухелидзе родился 18 августа 1984 года в селе Квемо-Алвани Грузинской ССР. В 2001 году был призван на срочную службу в вооруженных сил Грузии, после чего остался в армии и служил в 41 батальоне 4-й бригады Вазиани.

Во время российско-грузинской войны 2008 года 9 августа попал в плен неподалеку от Цхинвали и до конца года считался пропавшим без вести. В декабре 2008 года Южная Осетия передала несколько изувеченных тел грузинских военнослужащих в Грузию, где по анализу ДНК была установлена принадлежность одного из тел пропавшему Георгию Анцухелидзе. Тело Анцухелидзе было похоронено в братской могиле на Мухатгвердском кладбище в Тбилиси. После смерти у Георгия осталась жена и двое детей.

В январе 2009 году в Интернете появилось видео издевательств южноосетинских сепаратистов над пленным грузинским военным, в котором семья Анцухелидзе узнала Георгия. На видео сепаратисты прыгают на спину пленному, что сидит на земле со связанными руками, и пытаются заставить его целовать землю.

Судебные иски 
Семья погибшего Георгия Анцухелидзе 2010 года направила запрос в российскую прокуратуру с требованием предоставить информацию о причинах смерти их родственника, однако никакого ответа от российской стороны не получила. Того же года вдова погибшего от имени их детей подала иск против России в Европейский суд по правам человека относительно нарушения Россией статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективную правовую защиту) Европейской конвенции по правам человека.

Примечания 

Военные Грузии
Участники войны в Южной Осетии (2008)